«Море» — макси-сингл «Музыкального коллектива Петра Налича».
На этом макси-сингле присутствуют 5 композиций. Из них 2 исполняются на русском языке, 2 — на английском, 1 — на французском.

История создания 
Композиция «Море», давшая название альбому, композиция «Sticky Lover», композиция «Il Pleut Toujours» были специально записаны в студии для этого релиза, композиция «Ты Пленила Меня Красотой» — это домашняя запись, выложенная раньше на официальном сайте коллектива, а композиция «Чмя» — это запись, сделанная на фестивале «Sfinks» в Антверпене.
По традиции, макси-сингл был целиком выложен на официальном сайте группы. Изначально «Море» появилось как приложение к журналу «TimeOut» А в конце сентября 2009 года релиз появился на полках магазинов.

Концерт, посвящённый выходу сингла, состоялся 4 сентября 2009 года в Саду Эрмитаж.

Композиции 
 «Море» — 2:21
 «Sticky Lover» — 1:31
 «Il Pleut Toujours» — 2:23
 «Ты пленила меня красотой» — 2:07
 «Чмя» — 3:13

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МКПН 
 Сингл «Море» на официальном сайте 

Макси-синглы